Keissleriomyces är ett släkte av svampar. Keissleriomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Keissleriomyces